Игорь Константинович Трофимец (20 августа 1996, Актюбинск, Казахстан) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Аксу».

Биография 
Профессиональная карьера Игоря началась в городе Актобе. До основной команды области Игорь выступал за молодёжную команду местного одноимённого футбольного клуба. В 2016 году подписал профессиональный контракт с «красно-белыми». Дебют голкипера за «Актобе» состоялся в гостевой игре против ФК «Астана» 23 октября 2016 года.

В марте 2020 года перешёл в шымкентский «Ордабасы».

Достижения 
 «Шахтёр» Караганда
 Финалист Кубка Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Ордабасы-2»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда